Die Parlamentswahl in Israel 1999 fand am 17. Mai 1999 statt; gewählt wurde die 15. Knesset. Parallel zur Parlamentswahl fand die Direktwahl des israelischen Ministerpräsidenten statt. Ehud Barak wurde zum Ministerpräsidenten gewählt, sein Parteienbündnis Jisrael Achat wurde die stärkste Partei in der Knesset.

Ergebnis

Quelle 
Factional and Government Make-Up of the Fifteenth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1999